Тиновка — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Воробьёвского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 

Расположена в северо-западной части области в 27 км к северо-востоку от Демидова, в 28 км северо-восточнее автодороги  Смоленск — Невель. В 75 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Смоленск на линии Москва — Минск.

История 

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Деревня в период оккупации была полностью сожжена. Многих жителей отправляли в концлагеря вместе с детьми. На момент освобождения, оставшиеся в живых жители, обитали в землянках и питались крапивой и лебедой, как и в других деревнях Смоленской области.

Фронтовики деревни:

Дубенков Михаил Павлович, 1919 г.р., призван в 1939 г.

Дубенков Карп Васильевич, 1899г.р., призван в 1941г 

Дубенкова Варвара Карповна, 1926 г.р., призвана в 1943г. Захоронена в 2009 году в с. Троицкое, Республика Калмыкия.

В 1954-1965 молодежь активно покидала деревню осваивать новые целинные земли в Казахстане.

Примечания 

Населённые пункты Демидовского района (Смоленская область)